Clavado, puede referirse a:

 Clavado se deriva de clavo (objeto) y es la acción de sujetar algo o dos piezas entre sí mediante uno o más clavos.
 Clavado en ajedrez ocurre cuando una pieza no puede moverse sin exponer al Rey o a otra pieza de mayor valor.
 Clavado en competiciones de natación.